Мурос (Італія) — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Сассарі.
 Мурос (А-Корунья) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції A-Корунья.

Див. також 
 Мурос-де-Налон — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія.